Schanski ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Pjotr Petrowitsch Semjonow-Tjan-Schanski (1827–1914), russischer Geograph, Botaniker, Entomologe und Zentralasienforscher
 Weniamin Petrowitsch Semjonow-Tjan-Schanski (1870–1942), russischer Wissenschaftler

Siehe auch:
 Schanskaja